A113 peut faire référence à :

Histoire 
 A113, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme debout s'appuyant sur une canne fourchue et ciel.

Animation 
 A113, un easter egg dans les films d'animation de Pixar

Routes 
 Autoroute allemande A113 autoroute urbaine à Berlin ;
 Autoroute russe A113, projet d'autoroute qui deviendra la ceinture périphérique de Moscou, complétant la grande ceinture périphérique A108 déjà existante.
Sigle de 4 caractères
Code
